Alguazil peut désigner :
 alguazil, un officier municipal en Espagne ;
 alguazil, un des protagonistes d’une corrida.